Conglomérat peut désigner :
 en géologie, un conglomérat est une roche issue de la dégradation mécanique d'autres roches et composée de morceaux discernables liés par un ciment naturel ;
 en économie, un conglomérat est un groupe constitué d'entreprises aux activités très différentes, ce qui permet de diversifier les risques.